Sarbiewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Sarbiewo, village de la voïvodie de Lubusz
 Sarbiewo, village de la voïvodie de Mazovie